Sezon 1966/67 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 AC Ajaccio
 FC Metz
 AS Aixoise

Toulouse FC połączyło się z Red Star Olympique Paris i od następnego sezonu występowało pod nazwą Red Star Paryż

Najlepsi strzelcy 

1966 w piłce nożnej
1966 we Francji
1967 w piłce nożnej
1967 we Francji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji